Појам Ајон може да се односи на:
 Ајон (острво)
 Ајон (Ардеш), насеље у Француској у депртману Ардеш
 Ајон (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
 Ајон (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
 Ајон (Орегон), град у америчкој савезној држави Орегон
 Густаво Ајон, мексички кошаркаш